Zhao Qi (Han-dynastie) (108–201), Chinees geleerde
 Song Duzong (1222-1274), keizer van de Chinese Song-dynastie met als persoonlijke naam Zhao Qi
 Zhao Qi (bioloog), Chinese bioloog